Відновлювані джерела енергії важливі для Азербайджану. Однак, крім гідроенергетики, мало відновлюваних джерел енергії використовується. Одним з альтернативних джерел енергії є енергія вітру. Це також вигідніше завдяки вартості, екологічній чистоті та відновлювальним властивостям порівняно з іншими альтернативними джерелами енергії.

Відновлюваними джерелами енергії в Азербайджані є гідроенергетичні, вітрові та сонячні електростанції та електростанції на біомасі. В Азербайджані 12 великих та 7 малих гідроелектростанцій. Він також має 6 вітрових, 10 сонячних та 6 електростанцій на біомасі, побудованих з 2018 по 2020 рік, які, як очікується, мають встановлену потужність 420 мегават (МВт).

Установлена ​​в країні потужність відновлюваної енергії становить 4,5 МВт із загальної встановленої потужності 6452 МВт. Технічний потенціал встановленої потужності відновлюваної електроенергії становить 115 200 МВт для сонячної фотоелектричної, 4500 МВт для вітру, 1500 МВт для біомаси та 400 МВт для малої гідроенергії.

Уряд Азербайджану прагне збільшити частку відновлюваних джерел у загальному виробництві електроенергії до 30 % до 2030 року.

Відновлювані джерела енергії в Азербайджані

Відновлюваними джерелами енергії в Азербайджані є гідроенергетичні, вітрові, сонячні електростанції та електростанції на біомасі. Разом вони у 2018 році генерували 1,48 мільярда кіловат-годин (кВт·год) енергії, що складає майже 9 % від загального виробництва 17,2 мільярда кВт·год. .

Вітряки 
Азербайджан — одна з тих країн, де вітряки можуть ідеально підходити через географічне розташування. Зокрема, сприятливими районами є півострів Абшерон, узбережжя Каспійського моря та острови в північно-західній частині Каспійського моря, зона Гянджа-Дашкесан на заході Азербайджану та область Шарюр-Джульфа Нахічеванської АР. У 1999 році японська компанія Tomen спільно з Азербайджанським науково-дослідним інститутом енергетики та енергетики встановила дві вежі на 30 і 40 метрів в Апшероні, середньорічна швидкість вітру була визначена 7,9—8,1 м/с та техніко-економічне обґрунтування установка вітряків загальною потужністю 30 МВт була підготовлена ​​в регіоні Кубустан.

Сонячні панелі 
Панелі сонячних батарей також є одним із найбільш сприятливих джерел у світі, і це особливо перспективно для сонячних районів. Природний клімат Азербайджану також надає широкі можливості для збільшення виробництва електроенергії та теплової енергії за рахунок використання сонячної енергії. Таким чином, кількість сонячних годин становить 2400–3200 годин в Азербайджані протягом року, це означає, що кількість сонячних променів, що падають на територію Азербайджану, перевершує порівняно з іншими країнами, що можна оцінити як один із критеріїв ефективності залучення інвестицій у використанні сонячної енергії. Розвиток використання сонячної енергії може частково вирішити енергетичні проблеми в декількох регіонах Азербайджану.

Водна енергія 
З екологічної точки зору, вода — це найчистіша енергія у світі. Виробництво електроенергії з цього джерела збільшується з 1990 року. Питома вага виробничої потужності гідроелектростанцій становить 17,8 відсотка в загальній енергетичній системі республіки. Широкі можливості для освоєння гідроенергетичних ресурсів, які до цього часу не використовувалися в країні. В результаті будівництва гідроелектростанцій регулюється паводкова вода, екологічно виробляється електроенергія, створюються нові зрошувальні системи. Річки на території Азербайджану сприятливі для малих ГЕС.

Між енергетичною системою Нахічеванської Автономної Республіки та основною енергетичною системою Республіки не було зв'язку, тому в Нахічеванській Автономній Республіці потрібно створити середні, малі та мікроелектростанції.

Біомаса 
Біомаса також є альтернативним джерелом енергії. В Азербайджані є такі джерела біомаси: промислові відходи, які здатні спалюватись, відходи лісового та деревообробного поля, відходи сільськогосподарських культур та органічних сумішей, відходи побутових та комунальних територій, відходи забруднених нафтою та нафтопродуктами.

Згідно з дослідженням, більша частина виробництва відходів складається з продуктів біомаси у всіх галузях економіки. З цих речовин біомаси можна отримати газ, рідку та тверду біомасу, які використовуються для виробництва електроенергії. Таким чином, щороку в Азербайджан у зони знешкодження викидалося понад 2,0 млн тонн твердих та промислових відходів. Переробка твердих та промислових відходів може частково усунути труднощі зі зігріванням громадських будівель Баку та великих промислових міст країни.

Температура під землею широко використовується у багатьох країнах у промисловості, сільському господарстві, побутовій та комунальній сферах та в медицині. Територія Азербайджану багата термальними водами. Вони охоплюють великі території, такі як Великий і Малий Кавказькі гори, півострів Абшерон, гірсько-схильний пояс Талиш, басейн Кури і території навколо Каспійського моря та Губи. Можна покрити частину потреб у тепловій енергії в домашніх та інших районах, використовуючи термальні води у згаданих районах.

Теплова енергія та гідроелектростанція 
В Азербайджані існує великий потенціал альтернативних джерел енергії, а також перспективи особливо щодо створення вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій: Теплові та гідроелектростанції є більш важливими для забезпечення потреб Азербайджану в енергетиці. Статистичні дані показують, що ця кількість змінюється від 0,01 до 0,05 відсотка щодо альтернативних та відновлюваних джерел енергії.

Державне агентство з альтернативних та відновлюваних джерел енергії 
Державне агентство з альтернативних та відновлюваних джерел енергії Азербайджанської Республіки було створене Указом Президента Азербайджану від 1 лютого 2013 року для вдосконалення системи управління в галузі альтернативної та відновлюваної енергетики.

Статут Державного агентства з питань альтернативних та відновлюваних джерел енергії був затверджений Указом Глави держави від 1 лютого 2013 р.

Відповідно до Положення, Агентство є центральним органом виконавчої влади, що здійснює державну політику та її регулювання та ефективне використання в галузі альтернативної та відновлюваної енергетики в Азербайджані, ефективну організацію діяльності з альтернативних та відновлюваних джерел енергії, координацію діяльності у цій галузі і державний контроль.

Агентство бере участь у формуванні єдиної державної політики у відповідній галузі, забезпечує проведення цієї політики, а також розвиток альтернативної та відновлюваної енергетики, створення інфраструктури, застосування альтернативної та відновлюваної енергії в економіці та соціальній сфері секторів, виробництва енергії на Державне агентство з альтернативних та відновлюваних джерел енергії, для проведення заходів, пов'язаних зі споживанням енергії та енергоефективністю.

Річний звіт 
У 2014 році в країні усіма відновлюваними джерелами енергії було вироблено 1480,0 млн кВт·год електроенергії. Це, згідно із розрахунковими розрахунками, поряд з економією 298,5 тис. Тонн мазуту або 429,2 млн М3 природного газу, перешкоджає поширенню в атмосферу 919 400 тонн або 763900 тонн вуглекислого газу (CO2).

У 2015 році усі альтернативні та відновлювані джерела енергії виробляли 1816,0 млн кВт·год електроенергії (на 21,5 відсотка більше, ніж у попередньому році), та 6315,3 відсотка теплової енергії (на 15,9 відсотка більше, ніж у попередньому році). Це призвело до економії в середньому 464,7 млн М3 природного газу та запобігає поширенню в атмосферу 827,2 тис. Тонн вуглекислого газу (CO2) (Розраховано на основі "Метод розрахунку кількості газів, що поширюються в атмосферу, тепловий ефект затверджене Міністерством екології та природних ресурсів від 18.01.2006).

За даними збору попередніх офіційних статистичних та економічних суб'єктів, у 2016 році 2141,9 млн кВт·год електроенергії, або 9,3 відсотка з 23 073,9 млн кВт·год електроенергії, виробленої всіма джерелами в країні, становили загальну кількість альтернативної та відновлюваної енергії джерел. Порівняно з попереднім роком загальне виробництво електроенергії склало 100,8 %, а її виробництво у Державному агентстві з альтернативних та відновлюваних джерел енергії становило 117,1 %. 4212,4 Гкал теплової енергії було вироблено Державним агентством з альтернативних та відновлюваних джерел енергії, що означає збільшення на 2,0 % порівняно з попереднім роком. Ефективне використання Державного агентства з альтернативних та відновлюваних джерел енергії призвело до економії 548,7 млн М3 природного газу, а для запобігання розповсюдженню в атмосферу 976,7 тис. Тонн вуглекислого газу (CO2) (Розраховано на основі "Методика розрахунку кількості газів поширення теплового ефекту на атмосферу ", затверджене Міністерством екології та природних ресурсів від 18.01.2006).

Див. також 
 Енергетика Азербайджану

Примітки

Посилання 

Відновлювана енергетика Азербайджану